Октябрьскими событиями в России называют несколько исторических событий:

 Октябрьская революция в 1917 году.
 Разгон Верховного Совета в 1993 году.